PFF steht für:

 Pakistan Football Federation, der pakistanische Fußballverband
 Partei für Freiheit und Fortschritt, eine deutschsprachige liberale Partei in Belgien
 Philippine Football Federation, der philippinische Fußballverband
 Pluto Fast Flyby, ein ehemaliges Weltraumforschungsprojekt, siehe Pluto #Erforschung mit Raumsonden

Abkürzung